Чемпионат Словакии по шахматам 2006 прошёл в Банской-Штьявнице с 8 по 16 июля 2006 года.

В соревновании приняли участие 10 шахматистов, среди которых были 5 гроссмейстеров, 2 международных мастера, мастер ФИДЕ и 2 национальных мастера. Турнир принес достаточно неожиданные результаты: шахматисты, имевшие на момент его проведения звание гроссмейстера, вообще не попали в призовую тройку. 1—2 места разделили победитель предыдущего национального чемпионата Т. Петрик и чемпион страны 2000 г. Я Маркош. Петрик имел лучшие дополнительные показатели (за счет побед над ближайшими конкурентами), поэтому ему было присвоено звание чемпиона Словакии. Бронзовую медаль сенсационно завоевал молодой Э. Пинтер, не имевший в то время международного звания. Большое количество ничьих не позволило войти в призовую тройку опытному гроссмейстеру И. Штолу. Еще 3 гроссмейстера (Т. Ликавский, а также опытные Я. Плахетка и Г. А. Тимощенко) провели турнир очень неровно и набрали только 50% очков. Совсем неудачно выступил Я. Мрва.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Словакии по шахматам
2006 год в шахматах
Июль 2006 года
Спорт в Словакии в 2006 году